Cup of China 2013 — международный турнир по фигурному катанию, третий этап Гран-при сезона 2013/2014. Прошёл с 1 по 3 ноября 2013 года на льду «Столичного дворца спорта» (Пекин). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 
 Протокол соревнований на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
 Превью турнира от Елены Вайцеховской на сайте sport-express.ru

2013 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Пекине
Фигурное катание в сезоне 2013/2014
Ноябрь 2013 года
Спорт в Китае в 2013 году